Plusieurs unités militaires ont porté le nom de légion polonaise (en polonais Legiony Polskie), du  au . La plupart du temps, elles sont formées de volontaires polonais, et leur principal objectif est la libération de la Pologne, depuis les partages de la Pologne à la fin du .

Les plus notables sont :
 les légions polonaises de l’armée française, créées par Jean-Henri Dombrowski en 1797, durant les guerres de la Révolution française, dont le chant de guerre est devenu l’hymne national polonais ;
 la légion du Danube ; qui a combattu au sein du corps expéditionnaire à Saint-Domingue en 1802-1803 ;
 la légion de la Vistule,
 la  formée à Rome en 1848 par un des plus grands poètes polonais, Adam Mickiewicz ;
 les légions polonaises en Hongrie, créées en 1848 par Józef Wysocki et Józef Bem en Hongrie ;
 le  d’infanterie de New York, souvent appelé légion polonaise. Commandée par Wlodzimierz Krzyzanowski durant la Guerre de Sécession ;
 Les légions polonaises pendant la Première Guerre mondiale.
Les traditions de ces dernières sont perpétuées par trois unités des forces armées polonaises :
  d’infanterie de légions polonaises
  d’infanterie de légions polonaises
  d’infanterie de légions polonaises

Voir aussi 
 Unités de volontaires polonais au service de la France